Crisótemis o Chrysothemis o Khrysothemis ( Χρυσόθεμις "Justicia dorada"), es el nombre de varios personajes de la mitología griega:

 Crisótemis, hija de Agamenón y de Clitemnestra.
 Crisótemis, hija de Dánao. Se casó y luego mató a Asterides, hijo de Egipto.
 Crisótemis, mujer de Estáfilo, madre de Molpadia, Reo y Párteno.
 Crisótemis, una de las Hespérides.
 Crisótemis, primera ganadora de los concursos musicales, hija de Carmanor, el sacerdote cretense.
 Crisótemis, un escultor de la antigua Grecia.